Нос може да се отнася за:
 Нос – обонятелен орган у бозайниците и влечугите
 Нос (география) – част от сушата, издадена във водата
 Нос (корабоплаване) – предната част на кораб
 Нос (опера) – опера на Дмитрий Шостакович от 1930 година
 Нос (повест) – повест на Николай Гогол от 1836 година